Fama kan syfta på:

 Fama (fartyg), ett antal fartyg i svenska flottan
 Fama (kommun), kommun i Brasilien
 Pheme, gudinna i grekiskt mytologi